Pierre-Michel-Bernardin Saglio (1759-1849), personnalité politique française ;
 Florent Saglio (1777-1841), son frère, personnalité politique française ;
 Alphonse Saglio (Strasbourg 1812-1875), industriel et personnalité politique française ;
 Edmond Saglio (1828-1911), archéologue et conservateur français ;
 André Saglio (1869-1929), son fils, conservateur, professeur et décorateur français ;
 Noémie Saglio (1982-), réalisatrice, scénariste et actrice française.